Pożar w Oakland (film) z 1993
 Pożar w Oakland (2016)